
Termin -{GCU}- ima više značenja.

 Genetički kod za alanin
 Grand kanjon univerzitet, bezprofitni univerzitet u Feniksu, Arizona